Een term uit de taalkunde, zie suppletie (taalkunde)
Zandsuppletie
 Voedingssupplement

Zie ook
Suppletief ofwel aanvullend recht
Suppletieaangifte